Chebzí je:
 Chebzí – osada
 Chebzí (přírodní památka) – přírodní památka
 Chebzí (přítok Bělé) – potok
 lidový název pro bez černý